Gute Nacht steht für:

 Gute Nacht (Franz Schubert), Lied von Franz Schubert (1827)
 Gute Nacht (Adolf-Eduard-Marschner-Lied), Lied von Adolf Eduard Marschner
 Gute Nacht!, Gedicht von Kurt Tucholsky aus Fromme Gesänge (1919) 
 Gute Nacht?, Gedicht von Theobald Tiger (Pseudonym von Kurt Tucholsky) aus Ulk (1919) 
 Gute Nacht (Die-Ärzte-Lied), Lied von Die Ärzte (1989)
 Gute Nacht (Album), Album von Kontra K (2017)

Siehe auch: